Nanto kan syfta på:

 Nanto (Skytten) – en stjärna i stjärnbilden Skytten

Geografi

Italien 

 Nanto, Veneto, Veneto, Provincia di Vicenza,

Japan 

 Nanto, Toyama, stad, Toyama prefektur, 

Robotskapade Italienförgreningar